Cronholm, även skrivet Kronholm, är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham Peter Cronholm (1809–1879), historiker
 Bernhard Cronholm (1813–1871), tidningsman, kemist och boktryckare
 Börje Cronholm (1913–1983), psykiater
 David Cronholm (1877–1968), ingenjör, målare och tecknare
 Ellen Cronholm (född 1971), konstnär, grafiker
 Folke Cronholm (1873–1945), jurist och diplomat
 Johan Christopher Cronholm (1750–1809), präst och matematiker
 Josefine Cronholm (född 1971), sångerska och kompositör
 Linus Cronholm (född 2000), ishockeyspelare
 Nils Cronholm (1882–1919), byggnadsingenjör
 Oscar Cronholm (1883–1953), lärare och skolledare
 Sven Cronholm (1908–1986), militär, målare och illustratör
 Stina Cronholm (född 1936), friidrottare
 Tomas Cronholm (född 1943), medicinsk kemist, professor
 Tryggve Kronholm (1939–1999), teolog och språkvetare
 Viking Cronholm (1874–1961), kampsportspionjär

Svenska efternamn